Capitanejo (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Santander.
Capitanejo (Puerto Rico), een plaats (comunidad) in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico.